Hanwell (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Ealing
 Hanwell (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire